Дженетт Голдстин (, род. ) — американская актриса. Голдстин родилась в Лос-Анджелесе и была атлетом, прежде чем начать свою карьеру с одной из основных ролей в фильме 1986 года «Чужие», который принес ей наибольшую известность и премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана. Она после ещё раз номинировалась на премию «Сатурн» за роль в фильме 1987 года «Почти полная тьма». Она впоследствии продолжила свою карьеру в различных научно-фантастических фильмах, самые значимые из которых «Смертельное оружие 2», «Терминатор 2: Судный день» и «Звёздный путь: Поколения».

В двухтысячных Голдстин переквалифицировалась в предприниматели, запустив собственную сеть именных магазинов Jenette Bras, которая торгует бюстгальтерами больших размеров под слоганом «Алфавит начинается с D».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Предприниматели США
Киноактрисы США